Па́вел Степа́нович Наза́ров () — российский геолог и писатель, участник Гражданской войны на стороне Белого движения и один из лидеров ТВО, ставившей целью свержение большевистского правления в Средней Азии.

Биография 
Павел Степанович Назаров родился в Оренбурге приблизительно в 1863 году, в семье городского головы и горнозаводчика. С 1892 года вместе с родителями проживал в Ташкенте. Учился на геолога в Московском университете, вернулся в Ташкент и здесь в 1918 году стал активным участником подпольного антибольшевистского движения, будучи членом Туркестанской военной организации и — предположительно — одним из её руководителей. Был арестован в октябре 1918 года. Во время антибольшевистского восстания в Ташкенте в январе 1919 года был освобождён восставшими из тюрьмы. После поражения восстания бежал из Ташкента и через горы перебрался в Китайский Кашгар в начале 1920 г. Свой побег описал в книге, переведённой на английский язык под названием Hunted through Central Asia и изданной в 1932 году.

В Кашгаре П. С. Назаров сотрудничал с представителями китайских и британских властей, но в августе 1924 года, после признания китайским правительством Советской России, совершил ещё один трудный переход по Гималаям и Кашмиру и перебрался в Британскую Индию. Это своё путешествие Назаров описал в книге, переведенной на английский язык под названием Moved On! From Kashgar To Kashmir и изданной в 1935 году. Позже он переехал в Лондон в поисках работы как геолог. Затем работал в Экваториальной Африке (в Анголе), позже поселился в Южной Африке, где умер в 1942 в Йоханнесбурге.

П. С. Назаров был женат на Надежде Алексеевне Горбуновой (ок. 1882 - 1957, Ташкент); похоронена на Боткинском кладбище в Ташкенте. Ее брат, Михаил Алексеевич Горбунов занимал важные правительственные должности в Туркестане и при Советской власти в Средней Азии.

Произведения 
 Hunted through Central Asia, Paul Nazaroff, 1932.
 Moved On!, Paul Nazaroff, 1935.
 Kapchigai defile: the journal of Paul Nazaroff, Paul Nazaroff, 1980.
 Kuh-i-Sim: The Treasure of Turkestan. Blackwood’s magazine. August 1929, p. 184—196.
 What are the Zimbabwe Ruins? The solution of their secret.", Extract from: Blackwood’s magazine, June 1931, p. 765—792. Перевод на русский.
 Древний серебряный рудникъ «Кухъ-и-Симъ» // Туркестанские ведомости. — Ташкент, 1914. — № 12.

Русскоязычные издания 
В 2015 году издательство «Раритет» (Бишкек, Киргизия) выпустило книгу на русском языке «Бегство из Центральной Азии», являющуюся переводом Hunted through Central Asia 1932 года издания. В 2019 году вышла новая, уточнённая версия перевода этой книги под названием «Погоня по Средней Азии». В 2021 году вышла расширенная версия перевода под названием «Беглец в просторах Средней Азии».

Примечания

Литература 
 Назаров П. С. Поездка на Памир (Статья из периодического издания «Землеведение» Географического отделения Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Москва, 1896).
 Setting the East Ablaze, Peter Hopkirk, 1986.
 
 Цибанов В. В., Филиппов А. Г. Горный инженер П. С. Назаров, пещера Кан-и-Гут и рудник-«призрак» Кух-и-Сим // Спелеология и спелестология: сб. мат. V межд. заочн. конф. — Набережные Челны: НИСПТР, 2014. — С. 160—168. (Перевод статьи Назарова П. С. Kuh-i-Sim: The Treasure of Turkestan. Blackwood’s magazine. August 1929; комментарии).
Назаров П.С. Беглец в просторах Средней Азии = Hunted Through Central Asia / Пер. В.В. Цибанова: Издательское решение: Ridero, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-0053-6148-6.

Ссылки 
 Павел Назаров. Неизвестный натуралист

Персоналии:Ташкент
Политики России
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны в Китае
Репрессированные в СССР